Ринхозаври (Rhynchosauria) — ряд викопних плазунів. Ринхозаври є однією з гілок рептилій-архозавроморфів. Їхній розквіт припадає на тріасовий період, хоча деякі представники ряду дожили до юрського, а можливо, що і до крейдяного періоду. Ці чотириногі рослиноїдні тварини з бочкоподібним тілом і трикутною головою, що прикрашена характерним дзьобом, були звичайним компонентом ранньомезозойских наземних екосистем.

Опис 
Ранні примітивні форми (такі, як Howesia) дуже схожі на ящірок. У більш пізніх і просунутих форм череп стає коротшим, набуває трикутну форму, ширина в задній частині стає більшою довжини. Сильно розвинена аддукторна мускулатура щелепи. Текодонтний тип кріплення зубів змінюється на анкілотекодонтний. Задні ноги забезпечені масивними кігтями, ймовірно, для викопування коренів і бульб.

Класифікація

Систематика

Філогенія 
Кладограма створена на основі філогенетичних досліджень Langer et al. (2010).

Примітки 

Ряди плазунів